Devauchelle est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Devauchelle (1904-1972), coureur cycliste français ;
 Bernard Devauchelle (1950-), professeur de médecine français ;
 Christine Devauchelle, Française de 26 ans enlevée et assassinée en 1982 ;
 Didier Devauchelle (1954-), égyptologue, professeur d’histoire, langue et archéologie de l'Égypte antique ;
 Roger Devauchelle (1915-1993), relieur français.

Patronyme français